Adam František Kollár (1718-1783), historien, ethnologue slovaque.
 Andrej Kollár (1977-) joueur de hockey sur glace slovaque.
 Andrej Kollár (1999-) joueur de hockey sur glace slovaque.
 Boris Kollár (1965-), homme politique slovaque.
 Ján Kollár (1793-1852), écrivain, archéologue, scientifique et homme politique slovaque.
 János Kollár (né en 1956, mathématicien hongrois.

Homonymie de patronyme hongrois
Patronyme slovaque